Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2003 vond plaats van 28 april tot en met 4 mei 2003 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Bovina was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams, die in de derde set de strijd moest staken wegens een verrekte buikspier. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Warschau op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 103.500 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Jelena Kostanić en Henrieta Nagyová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Magdalena Maleeva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Francesca Schiavone in drie sets. Het was hun tweede (en laatste) gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Bulgaarse Maleeva twee.

De Nederlandse Kristie Boogert speelde samen met Magüi Serna uit Spanje – zij waren het derde reekshoofd en slaagden erin de halve finale te bereiken, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Haar landgenote Caroline Vis en de Argentijnse Patricia Tarabini strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 2003
Warschau